Il 15 e 16 maggio 2011 (con ballottaggio il 29 e 30 maggio) in Emilia-Romagna si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Bologna

Bologna

Ferrara

Cento

Forlì-Cesena

Cesenatico

Modena

Finale Emilia

Pavullo nel Frignano

Parma

Salsomaggiore Terme

Ravenna

Ravenna

Rimini

Rimini

Cattolica

Emilia-Romagna
2011